Barnby steht für:
 Joseph Barnby (1838–1896), englischer Komponist und Dirigent
 Baron Barnby, britischer Adelstitel
Siehe auch:
 Barnaby
 Barneby